

Cinema 
 Uneasy Money – film del 1917 diretto da William Beaudine
 Uneasy Money – film del 1918 diretto da Lawrence C. Windom
 Uneasy Money – film del 1921 diretto da William Watson

Letteratura 
 Denaro difficile o Denaro incomodo (Uneasy Money) – romanzo di P. G. Wodehouse del 1917